Plebidonax deltoides, una cloïssa comestible coneguda com a pipi a parts d'Austràlia
 Paphies australis, un mol·lusc endèmic de Nova Zelanda
 Pipi A, summe sacerdot de Ptah durant la dinastia XXI de l'antic Egipte
 Neterkheperre Meryptah, anomenat Pipi II, un altre summe sacerdot de Ptah durant la dinastia XXI
 Pipi, vocalista del grup de ska Ska-P
 La transcripció del Tetragràmmaton en grec (ΠΙΠΙ)
 Una paraula vulgar per referir-se a l'orina en diverses llengües europees (vegeu també Pipí)